

Cinema 
 Stargate: Continuum – film del 2008 diretto da Martin Wood

Ecologia 
 Continuum fluviale – modello utilizzato nello studio del continuum ecologico in ambito idrologico.

Fisica 
 Continuum dello spazio-tempo -  struttura quadridimensionale dell'universo
 Meccanica del continuo (Continuum mechanics) – branca della fisica che tratta con la materia continua, compresi sia solidi che fluidi

Letteratura 
 Continuum, il soffio del male – romanzo thriller di Gianfranco Nerozzi, casa editrice Tre60, 2012.

Linguistica 
 Continuum dialettale – rete di dialetti geograficamente adiacenti mutuamente comprensibili

Matematica 
 Continuo – insieme totalmente ordinato che è "densamente ordinato", come la retta reale
 Ipotesi del continuo – "Non esiste insieme la cui dimensione sia strettamente tra quella dei numeri interi e quella dei numeri reali"

Musica 
 Continuum – strumento musicale
 Continuum – gruppo musicale britannico
 Continuum – componimento musicale di György Ligeti del 1968
 Continuum – traccia dell'album Jaco Pastorius di Jaco Pastorius del 1976
 Continuum – album di John Mayer del 2006
 Continuum – album dei Prototype del 2006

Televisione 
Continuum – serie televisiva canadese

Videogiochi 
Continuum – client per il videogioco SubSpace